Crociale ima više značenja:
 Crociale, Bologna
 Crociale, Ferrara